

Patronyme 

 Edward Larocque Tinker (1881-1968), écrivain et philanthrope américain ;
 Frank Glasgow Tinker (1909-1939) aviateur américain, a combattu dans les rangs des républicains espagnols en 1937 ;
 Gerald Tinker (1951 -), athlète américain spécialiste du sprint ;
 Hugh Tinker (1921-2000), historien britannique ;
 Mark Tinker (1951-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Zach Tinker (1994-), acteur américain

Autres 
 Tinkers, minorité ethnique irlandaise nomade
 Tinker, autre nom de la race chevaline Gypsy Vanner
 Tinker, groupe de metal français
 TINKER, un logiciel de simulation en dynamique moléculaire

Homonymie de patronyme